Deisseroth ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Deisseroth (* 1941), US-amerikanischer Onkologe
 Karl Deisseroth (* 1971), US-amerikanischer Psychiater und Neurowissenschaftler